Une synéchie est une adhérence cicatricielle de deux surfaces abîmées.

Synéchie utérine 

Une synéchie utérine appelée aussi syndrome d'Asherman est une adhérence intra-utérine. Il s'agit de accolement des parois opposées de l'utérus et la formation de pont fibreux.  

Lorsqu'elle siège au niveau du col de l'utérus elle est définie comme synéchie intra-cervicale, au niveau du corps utérin, comme synéchie corporéale.

Les synéchies peuvent se former après tout geste intervenant au niveau de la cavité utérine. Elles se manifestent principalement par une absence de règle (amenorrhée) et des douleurs à chaque cycle (dysménorrhée), ou par une forte réduction des règles (hypomenorrhée, oligomenorrhée).

Causes 
Souvent une synéchie est le résultat d'un traumatisme, un curetage ou une aspiration à la suite d'un accouchement ou d'une fausse couche. Les synéchies peuvent aussi se former à la suite de chirurgies dans l'utérus telles que les myomectomies, les sections de la cloison utérine, les polypectomies, une pose de stérilet ou un rapport non consentant.

Détection 
Le gold standard pour la détection des synéchies intrautérines est l'hystéroscopie. Il s'agit de l'introduction dans l'utérus d'une mini caméra (hystéroscope) permettant de visualiser l'intérieur de la cavité utérine. Les synéchies peuvent aussi être détectée par une hystérosalpingographie.

Traitement 
Un traitement médical est peu efficace, et pour le moment seul un traitement chirurgical contrôlé est utilisé pour sectionner les synéchies. C'est la cure de synéchie aussi appelée adhésiolyse qui se fait par hystéroscopie opératoire au cours de laquelle le chirurgien va couper les adhérences au moyen de petits ciseaux ou d'autres outils chirurgicaux.
 
Cependant les synéchies peuvent se reformer. Une hystéroscopie de contrôle est recommandé 4 à 6 semaines après la cure de synéchie. L'utilisation de barrières telles qu'une membrane mécanique ou un gel  évitent que les parois opposées de l'utérus ne se touchent et peuvent ainsi réduire le risque que les adhérences se reforment.

Conséquences 
Les synéchies utérines peuvent être la cause d'une infertilité, puisqu'elles peuvent empêcher l'implantation et ou le développement de l'embryon. Elles peuvent aussi entraîner des fausses couches à répétition ou des complications obstétricales telles que des anomalies placentaires (Placenta praevia ou des accouchements prématurés.

Synéchie des mésonéphros 
Il existe aussi une synéchie des mésonephros ou rein en fer à cheval, cela se produit lorsque les métanéphros droit et gauche ne forment qu'une seule pièce. Il en résulte un défaut de migration des métanéphros qui se retrouvent bloqués dans leur ascension par l'artère mésentérique inférieure. La fonction rénale des reins en fer à cheval reste cependant normale.

Synéchie irido-cristalinienne 
En ophtalmologie, les synéchies irido-cristaliniennes (ou synéchies postérieures) sont des adhérences inflammatoires entre la face postérieure de l'iris et la capsule antérieure du cristallin.

On peut en retrouver notamment dans l'uvéite antérieure (iridocyclite).

Synéchie linguale

Notes et références 

Maladie de l'utérus